Battista Fregoso (1380-1442), 27º doge della Repubblica di Genova
 Battista Fregoso (1452-1504), 40º doge della Repubblica di Genova
 Paolo Battista Fregoso (m. 1557), condottiero italiano.